Charles Wright est le nom de plusieurs personnes :
 Alphonse Charles Wright (1981- ), homme politique guinéen ;
 C. S. Wright (1887-1975), explorateur canadien ;
 Charles Wright (1811-1885), botaniste américain ;
 Charles Henry Wright (1864-1941), botaniste britannique ;
 Charles Wright, joueur de cricket anglais ;
 Charles Wright, homme politique américain ;
 Charles Wright (1935-), poète américain ;
 Charles Alan Wright, juriste américain ;
 Charles Wright, leader du Charles Wright & the Watts 103rd Street Rhythm Band ;
 Charlie Wright, entraîneur de football écossais ;
 Charles Wright (1961-), catcheur américain qui lutte sous le nom The Godfather ;
 Charles Stevenson Wright (1932-2008), écrivain américain ;
 Charles Wright (1961-), journaliste et éditeur français